Capinzal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Capinzal (ort), Santa Catarina, 
 Capinzal (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar